Лили Лејк има више значења:
 Лили Лејк (Висконсин)
 Лили Лејк (Илиноис)